Op Roland Garros 1989 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 31 mei tot en met 11 juni 1989.

Algemeen

Samenvatting 
De titelverdedigers waren de Amerikaanse Lori McNeil en Mexicaan Jorge Lozano. Alleen Lori McNeil nam deel aan de zijde van haar landgenoot Mike De Palmer en verloor in de eerste ronde van het Argentijnse koppel Patricia Tarabini en Gustavo Luza.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse team Zina Garrison en Patrick Galbraith verloor in de halve finale van Arantxa Sánchez Vicario en Horacio de la Peña

Het Nederlandse koppel Manon Bollegraf en Tom Nijssen won de titel door in de finale Arantxa Sánchez Vicario en Horacio de la Peña te verslaan.

Belgische en Nederlandse spelers 
Er deed één Belgische mee.
 Ann Devries verloor met de Zweed Magnus Gustafsson in de eerste ronde.

Er deden vier Nederlandse koppels mee:
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen waren het zesde reekshoofd en wonnen het toernooi.
 Brenda Schultz en Michiel Schapers bereikten de derde ronde.
 Carin Bakkum en Paul Haarhuis verloren in de eerste ronde.
 Ook Nicole Jagerman en Mark Koevermans verloren in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.4)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1989